Uji (klan) – określenie arystokratycznych rodów japońskich
 Uji (miasto) – miasto w Japonii, w prefekturze Kioto
 Uji (rzeka) – rzeka w Japonii, w prefekturze Kioto